Sufragistas, en memoria de las mujeres que cambiaron la historia es un ciclo documental, quien participará Muriel Santa Ana.

Ficha técnica 
Dirección: Rubén Szuchmacher.

Supervisión literaria: Dra. Lucía de Leone.
Supervisión histórica: Dra. Valeria Pita.
Supervisión en ciencias sociales: Dr. Tania Diz.
Supervisión filosófica: Dr.a María Luisa Femenías.
Supervisión sociológica: Dra. Paula Aguilar.

Argentina en 2017
Series de televisión basadas en libros